Николай Иванович Порхун (; ) — машинист электровоза локомотивного депо Казатин Юго-Западной железной дороги, Винницкая область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
Родился 7 февраля 1928 года в селе Демчин в крестьянской семье.

Окончив сельскую школу в родном селе, поступил на учёбу в Казатинские техническое училище № 5, по окончании которого с 1946 года трудился помощником машиниста паровоза. С 1949 года — машинист паровоза, тепловоза и с 1963 года — электровоза. В 1965 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта.

В 1971 году признан лучшим машинистом Юго-Западной железной дороги. Досрочно за 4 четыре года выполнил личные социалистические обязательства и производственные задания девятой пятилетки (1971—1975).

Во время Десятой пятилетки (1976—1980) добился высоких результатов с перевыполнением производственных задач. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1981 года «за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию работал мастером производственного обучения в Казатинском СПТУ № 17.

Скончался 1 апреля 1991 года. Похоронен на городском кладбище Казатина.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (2 апреля 1981);
 дважды Орден Ленина (2 апреля 1981, …); 
 Почётный железнодорожник (1971);
 Заслуженный работник транспорта Украинской ССР (1974).

Ссылки 
 

Делегаты XXV съезда КПСС
Машинисты локомотива